Pinto peut désigner :

Patronymes 

 Alcino Pinto (195?-2020), homme politique santoméen ;
 Alexandre Bodart Pinto (1982-), entrepreneur, écrivain, philanthrope et personnage public belgo-portugais ;
  ;
 Anita Pinto (1980-), joueuse de squash chilienne ;
  ;
 Charles-Frédéric de Pinto (1784-1820), militaire prussien.
 Custódio Pinto (1942-), footballeur portugais ;
 Diana Pinto (1949-), historienne américaine ;
 Edgar Pinto (1985-), coureur cycliste portugais ;
 Elsa Pinto, femme politique santoméenne ;
 Fábio Pinto (1980-), footballeur brésilien ;
 Fátima Pinto (1996-), footballeuse portugaise ;
 Fernão Mendes Pinto (1509?-1583), explorateur portugais ;
 Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1763-1821), militaire portugais ;
 Freida Pinto (1984-), actrice de cinéma indienne ;
 Gaspar Pinto (1912-1969), footballeur portugais ;
 George (Frederick) Pinto (1785–1806), compositeur britannique ;
 Heitor Pinto (1528–1584), théologien portugais ;
 Jean de Benjamim Pinto (1851-1914), premier comte de Vialonga, noble de la Maison royale et général de l'armée portugaise ;
 Joaquim Pinto (1957- ), acteur, ingénieur du son et réalisateur portugais ;
  ;
 Jorge Luis Pinto (1952-), entraîneur de football colombien ;
  ;
 José Ferreira Pinto (né en 1939), footballeur portugais ;
 Louis Pinto (19??-), sociologue français ;
 Manuel Pinto (1938-), footballeur portugais ;
 Pio Vito Pinto (1941), prélat et canoniste italien, doyen de la Rote romaine ;
 Raffaele Pinto (1945-2020), pilote de rallye italien ;
 Ricardo Sá Pinto (1972-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Roxana Pinto (née en 1943), poète, romancière et essayiste du Costa Rica ;
 Rui Pinto (1988-), hackeur portugais ;
 Tatiana Pinto (1994-), footballeuse portugaise ;
 Tiago Pinto (1988-), footballeur portugais ;
 Yoshiyahu Yosef Pinto (1973-), rabbin orthodoxe israélo-marocain.

Toponymes

Argentine 
 Pinto, localité argentine située dans la province de Santiago del Estero ;
 Tezanos Pinto, localité rurale argentine située dans le département de Paraná et la province d'Entre Ríos.

Espagne 
 Pinto, commune espagnole située dans la Communauté de Madrid.

Autres 
 Pinto, commune chilienne située dans la province de Ñuble ;
 Correia Pinto, ville brésilienne de l'intérieur de l'État de Santa Catarina ;
 William Pinto House, maison américaine à New Haven, dans le Connecticut, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Zoologie 
 Pinto, robe pie du cheval sur le continent américain, et un registre de couleur pour cette robe ;
 , mot en portugais qui signifie .

Voir aussi 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Patronyme séfarade